Le mot rotte peut désigner :
Rotte (village), village de la commune de Lansingerland, Pays Bas
la rotte, petit sentier sur une pente escarpée,

Hydronymes 
la Rotte (rivière), rivière néerlandaise.
la Rotte (Ilme), affluent de l'Ilme en Allemagne.
 La Rotte est un cours d'eau du département de la Moselle, dans la région Lorraine, et un affluent droit de la Nied  donc un sous-affluent du Rhin par la Sarre  et la Moselle.

Autres toponymes composés 
le Ban de la Rotte

Homonymie d'hydronyme